Sandjak kan syfta på:
Sandjak – en administrativ region i det osmanska riket, se Sancak